Název Výrovna nese více vrcholů:

 Výrovna (Benešovská pahorkatina) (355 m) – vrch severně od vsi Pecerady, části města Týnec nad Sázavou v okrese Benešov –  
 Výrovna (České středohoří) (540 m) – vrch jihozápadně od Jílového v okrese Děčín – 
 Výrovna (Brdy) (640,8 m) – bývalý název pro vrch Kalovic vršek západně od obce Věšín v okrese Příbram – 
 Výrovna (Svatoborská vrchovina) (720 m) – vrch jihozápadně od vsi Libětice, části obce Hlavňovice v okrese Klatovy – 

a také různé objekty
 Výrovna (Ovčáry) – lokalita obce Ovčáry v okrese Kolín – 
 Výrovna – lokalita (ulice) ve městě Starý Plzenec v okrese Plzeň-město – 
 Výrovna – lokalita obce Věšín v okrese Příbram – 
 Výrovna – pole (kóta 572 m?) jihovýchodně od vsi Černětice, části města Volyně v okrese Strakonice –